Natural de Berga.
 Filadora industrial inventada per Ramon Farguell. Vegeu Maixerina.